Салманбейли () — село в Салманбейлинском административно-территориальном округе Агджабединского района Азербайджана.

Этимология 
Название произошло от рода Салманбейли из племени кебирли.

История 
Село основано в 1928 году.

После реформы административного деления и упразднения уездов в 1929 году был образован Ходжавендский сельсовет в Агджабединском районе Азербайджанской ССР.

Согласно административному делению 1961 и 1977 года село Салманбейли входило в Ходжавендский сельсовет Агджабединского района Азербайджанской ССР.

5 октября 1999 года из состава Ходжавендского административно-территориального округа выделен новый, Салманбейлинский.

В 1999 году в Азербайджане была проведена административная реформа и внутри Салманбейлинского административно-территориального округа был учрежден Салманбейлинский муниципалитет Агджабединского района.

География 
Салманбейли расположен на берегу канала имени Орджоникидзе.

Село находится в 12 км от райцентра Агджабеди и в 288 км от Баку. Ближайшая железнодорожная станция — Агдам (действующая — Халадж).

Село находится на высоте 55 метров над уровнем моря.

Население 
 

Население преимущественно занимается хлопководством, выращиванием зерна и животноводством.

Климат 

Среднегодовая температура воздуха в селе составляет +14,0 °C. В селе полупустынный климат.

Инфраструктура 
В советское время в селе располагались средняя школа, клуб, кинотеатр, медицинский пункт.

В селе расположены почтовое отделение, средняя школа, ясли-сад, дом культуры, библиотека, врачебный пункт.

Достопримечательности 
Вблизи села располагается городище Галатепе и курган №3 могильника Учтепе (погребение датируется VIII веком), памятники истории и культуры, останки цивилизации, охватывающие период с энеолита по средневековье.

Примечания 

Населённые пункты Агджабединского района